Сумский
 Сумский, Виктор Владимирович 
 Сумский район
 Сумский Посад 
 Сумский слободской казачий полк 
 Сумский 1-й гусарский полк

См. также 
 Сумской